Мамедова, Сона: Мамедова, Сона Аббас Али кызы (1928—?) — Герой Социалистического Труда (1950).
 Мамедова, Сона Ибрагим кызы (1918—1991) — врач, специалист в области особо опасных инфекций.